Торохтій Богдан Григорович ( 1984) — український адвокат, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Торохтій Олексій Павлович ( 1986) — український важкоатлет. Заслужений майстер спорту України.